Катамай Дмитро Теодорович (* 28 вересня 1887, с.Ямниця, Тисменицький район Івано-Франківська область — † 2 квітня 1935, Відень, Австрія) — український військовик (четар Легіону УСС), публіцист і редактор, громадський діяч. 
 Катамай Микола (псевдо: Причепа; 1925, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область — 21 січня 1947, с. Угринів, Тисменицький район, Івано-Франківська область) — український військовий діяч, хорунжий Української повстанської армії, командир сотні «Стріла».